

События 

 1 июня — Сражение при Трейдене: Рижские и литовские войска нанесли поражение силам Ливонского ордена.
 2 июля — Битва при Гёльхайме: Альбрехт I Австрийский побеждает и убивает Адольфа Нассауского.
 22 июля — Битва при Фолкерке: разгром шотландских повстанцев Уильяма Уоллеса войсками английского короля Эдуарда I.
 1298—1308 — Император Германии Альбрехт I Австрийский (ок.1255-1308).
 8 сентября — Победа генуэзского флота над венецианским недалеко от Венеции, у о. Курцолы. Венецианский флот наголову разбит. Около 7 тысяч венецианцев попало в плен.
 1298—1318 — Везир царства Хулагуидов Рашид-ад-дин Фазлаллах Хамадани (1247—1318). Автор исторического труда «Джами' ат-таварих» («Сборник летописей»).
 В 1298 году в Кутной Горе (Центральная Богемия) было найдено серебро. Король Чехии Вацлав II сделал добычу серебра королевской монополией, взял под полный контроль денежную систему, начав чеканить пражский грош и запретив оборот серебра в немонетном виде. Кутна Гора (Куттенберг) стала одним из богатейших европейских месторождений серебра: между 1300 и 1340 из шахты добывалось по 20 тонн серебра ежегодно.
 В Барселоне заложен кафедральный собор Святого Креста и св Евлалии.

Правители 

 Священная Римская империя — Альбрехт I Австрийский (1298—1308), римский король.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1298 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1298 году

См. также